Robert Frost Farm ist der Name folgender historischen Objekte des NRHP in den Vereinigten Staaten:

 Robert Frost Farm (New Hampshire), Farm im Rockingham County, Bundesstaat New Hampshire  
 Robert Frost Farm (Addison County, Vermont), Farm im Addison County, Bundesstaat Vermont  
 Robert Frost Farm (Bennington County, Vermont), Farm im Bennington County, Bundesstaat Vermont